Оливье Серж Ленгле (, р.20 февраля 1960) — французский фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Франции.

Биография 
Родился в 1960 году в Сен-Кантене. В 1982 и 1983 годах становился чемпионом мира. В 1984 году принял участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, где стал обладателем серебряной медали в командном первенстве, а в личном зачёте был 13-м. В 1986 году стал чемпионом Франции, а на чемпионате мира завоевал бронзовую медаль. В 1988 году стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Сеуле в командном первенстве. В 1990 году вновь стал чемпионом Франции и завоевал серебряную медаль чемпионата мира. На чемпионате мира 1991 года стал обладателем серебряной медали. В 1992 году принял участие в Олимпийских играх в Барселоне, где в личном первенстве стал 17-м, а в командном первенстве французские шпажисты заняли 4-е место.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1984 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1988 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года